Der Cachantún Cup 2008 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Viña del Mar. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 11. bis 17. Februar 2008 statt.

Im Einzel gewann Flavia Pennetta gegen Klára Zakopalová durch Aufgabe von Zakopalová beim Spielstand von 6:4 und 5:4. Im Doppel gewann die Paarung Līga Dekmeijere / Alicja Rosolska mit 7:5 und 6:3 gegen Marija Korytzewa / Julia Schruff.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen

Einzelnachweise 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Viña del Mar